Название Линец носят следующие озёра Белоруссии:

 Линец (озеро, Полоцкий район) — озеро в Полоцком районе Витебской области.
 Линец (озеро, Ушачский район) — озеро в Ушачском районе Витебской области.